В статье представлен хронологический список лиц, возглавлявших Министерство внутренних дел Российской империи, Российского правительства, НКВД РСФСР, МВД СССР, Министерство внутренних дел РСФСР и МВД России.

Министры внутренних дел Российской империи

Министры внутренних дел Временного правительства

Министры внутренних дел Российского государства

Народный комиссариат внутренних дел РСФСР 

1930—1934 гг. — все республиканские НКВД были расформированы, их функции частично были переданы ОГПУ при СНК СССР, частично — Наркомюсту.

НКВД (МВД) СССР 

1960—1966 гг. — МВД СССР не было. Существовало Министерство охраны общественного порядка РСФСР и других союзных республик.

МВД (МООП) РСФСР 

20 декабря 1962 г. Верховный Совет РСФСР преобразовал Министерство внутренних дел РСФСР в Министерство охраны общественного порядка (МООП) РСФСР, которое было упразднено в декабре 1966 года в связи с образованием Министерства охраны общественного порядка (МООП) СССР.

МВД (до 1968 г. МООП) СССР

МВД РСФСР 

25 декабря 1991 Верховный Совет РСФСР принял закон о переименовании РСФСР в Российскую Федерацию (Россию).

МБВД РСФСР/Российской Федерации

МВД России

Примечания

Ссылки 
 Список министров внутренних дел России (1802—2013) на официальном сайте МВД России

Списки министров Российской империи
Списки министров СССР
Списки министров России